La abreviatura TTY puede hacer referencia a:

 Un teletipo.
 Un terminal (informática).
 El comando tty en sistemas basados en Unix.
 La Tampereen Teknillinen Yliopisto (Universidad Tecnológica de Tampere), una universidad finlandesa.
 Forma abreviada de la expresión del idioma inglés Talk To You.

Siglas